Либија, Либија, Либија је химна Либије од 2011. године. Претходно је била химна Краљевине Либије. Компоновао ју је египатски музичар Мохамед абд ал-Вахаб 1951, а тест је написао Ал-Башир ал-Ареби.

Стихови 
يا بلادي يا بلادي
بجهادي وجلادي
ادفعي كيد الأعادي والعوادي
واسلمي اسلمي اسلمي
اسلمي طول المدى

إننا نحن الفداء
ليبيا ليبيا ليبيا

يا بلادي أنت ميراث الجدود
لارعى الله يداً تمتد لك
فاسلمي إنا على الدهر جنود
لا نبالي إن سلمت من هلك
وخذي منا وثيقات العهود
إننا يا ليبيا لن نخذلك
لن نعود للقيود
قد تحررنا وحررنا الوطن
ليبيا ليبيا ليبيا

يا بلادي يا بلادي
بجهادي وجلادي
ادفعي كيد الأعادي والعوادي
واسلمي اسلمي اسلمي
اسلمي طول المدى
إننا نحن الفداء
ليبيا ليبيا ليبيا

جرّد الأجداد عزماً مرهفا
يوم ناداهم منادٍ للكفاح
ثم ساروا يحملون المصحفا
باليد الأولى وبالأخرى السلاح
فإذا في الكون دين وصفا
وإذا العالم خير وصلاح
فالخلود … للجدود
إنهم قد شرفوا هذا الوطن
ليبيا ليبيا ليبيا

يا بلادي يا بلادي
بجهادي وجلادي
ادفعي كيد الأعادي والعوادي
واسلمي اسلمي اسلمي
اسلمي طول المدى
إننا نحن الفداء
ليبيا ليبيا ليبيا

يا ابن ليبيا يا ابن آساد الشرى
إننا للمجد والمجدُ لنا
مذ سرونا حمد القوم السرى
بارك الله لنا استقلالنا
فابتغوا العلياء شأواً في الورى
واستعدوا للوغى أشبالنا
للغلاب … يا شباب
إنما الدنيا كفاح للوطن
ليبيا ليبيا ليبيا

يا بلادي يا بلادي
بجهادي وجلادي
ادفعي كيد الأعادي والعوادي
واسلمي اسلمي اسلمي
اسلمي طول المدى
إننا نحن الفداء
ليبيا ليبيا ليبيا

Види још 
 Застава Либије
 Грб Либије

Л
Политика Либије